Джани Ди Венанцо () е италиански кинооператор.

Биография 
Работил е като асистент-оператор във филмите на Лукино Висконти „Натрапчивост“ (1943) и „Земята трепери“ (1948), както и във филмите на Викторио Де Сика и Джузепе Де Сантис. През 50-те и 60-те години, като независим оператор, той си сътрудничи с най-големите италиански режисьори и редица чуждестранни майстори.

Той е починал от хепатит на 45-годишна възраст.

Избрана филмография

Бележки

Външни препратки 
 
 

Италиански кинооператори
Починали в Рим